Mariti – uomini in rapporti coniugali
 Mariti (Husbands) – film del 1970 diretto da John Cassavetes
 Giovanni Mariti – antiquario e scienziato italiano